Ка́рлсон:

Фамилия

А 
 Карлсон, Александра (род. 1988) — американская кёрлингистка.
 Карлсон, Анна (1852—1935) — шведская оперная певица.

Г 
 Карлсон, Гирт (род. 1981) — латвийский футболист, нападающий.
 Карлсон, Гуннар (род. 1958) — генерал-майор Вооружённых сил Швеции, глава шведского разведывательного управления.

Д 
 Карлсон, Даг — американский кёрлингист.
 Карлсон, Джейн (1918—1998) — американская пианистка и музыкальный педагог.
 Карлсон, Джессика (род. 1992) — американская актриса.
 Карлсон, Джон (род. 1988) — профессиональный американский хоккеист, защитник.
 Карлсон, Дилан (род. 1968) — американский музыкант, лидер и единственный постоянный участник группы Earth.
 Карлсон, Дирк (род. 1995) — люксембургский футболист.

К 
 Карлсон, Карл Мартынович (1888−1938) — деятель советских спецслужб, комиссар госбезопасности 2-го ранга.
 Карлсон, Каролин (род. 1943) — американская танцовщица и хореограф финского происхождения.
 Карлсон, Келли (род. 1976) — американская актриса и модель, прославившаяся благодаря роли Кимбер Генри в сериале «Части тела».

С 
 Карлсон, Санни Шарлотта (род. 1970) — датская певица.

Т 
 Карлсон, Такер (род. 1969) — американский политический обозреватель.

Ф 
 Карлсон, Фил (1908—1985) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Карлсон, Фредрик Фердинанд (1811—1887) — шведский историк и политик.
 Карлсон, Фрэнк (1893—1987) — американский политик-республиканец, губернатор штата Канзас (1947—1950).

Ч 
 Карлсон, Честер (1906—1968) — американский изобретатель и адвокат.

Э 
 Карлсон, Эми (род. 1968) — американская телевизионная актриса.
 Карлсон, Эрика (род. 1981) — шведская актриса кино.
 Карлсон, Эрн (род. 1934) — американский политик.

Вымышленные персонажи 
 Карлсон — литературный персонаж, придуманный шведской писательницей Астрид Линдгрен.
 Карл Карлсон — персонаж телесериала «Симпсоны».

См. также 
 Карлсен
 Карлссон
 Тот ещё Карлосон!
 Карсон